Стрелице могу бити:

 Стрелице (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Стрелице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Стрелице (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република